USS Alliance je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Alliance (1778) 
 USS Alliance (1877)

Alliance